Tarsoly, a huszárok jellegzetes oldaltáskája
 Tarsoly, családnév